Swangard Stadium é uma estádio multi-uso inaugurado em 1969 e localizado em Burnaby, no Canadá. Tem uma lotação de 5 288 lugares.

Arenas do Canadá